Ива́н Рома́нович Моги́тич (22 января 1933, с. Подлески — 4 июня 2006, Львов) — народный архитектор Украины (1996), директор Украинского регионального специализированного научно-реставрационного проектного института «Укрзападпроектреставрация», член Комитета по Государственной премии Украины в области архитектуры, Лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (2007), награждён Почётной грамотой Кабинета Министров Украины (2003).

Специалист в области изучения и восстановления памятников истории и культуры Западной Украины. Своим современным обликом ему обязаны более 130 памятников, в том числе Олеский замок, Манявский скит, церковь св. Юрия в Дрогобыче, храм Иоанна Крестителя во Львове, церковь св. Пантелеймона близ Галича.

Биография 
Иван Романович Могитич родился 22 января 1933 года в селе Подлески Долинского района в семье Евдокии Кобрин (1895—1969) и учителя Романа Могитича (1890—1956). В 1950 году поступил в Львовский политехнический институт на инженерно-строительный факультет. После окончания института в 1955 году работал во Львове инженером и прорабом. В 1961 году переехал в Киев. С 1964 года стал главным архитектором Львовской реставрационной мастерской.

Умер 4 июня 2006 года и похоронен на Лычаковском кладбище, участок № 56.

Публикации 
Написал более 100 фундаментальных статей и книг. Среди них:
 Проблема сохранения деревянных храмов на Украине
 Крещатые церкви Гуцульщины // Архитектурное наследство. — Москва. — № 27. — 1974. — С. 97-107.
 Результаты исследования церкви Пантелеймона близ Галича // КСИА АН СССР. — Вып. 172. — 1982. — С. 65-70.
 З історії міжслов’янських зв’язків у сфері ранньосередньовічної архітектури: (Галицько-Волинська Русь та західні слов’яни Х-ХІІІ ст. — Київ. — 1983. — С. 22-25.
 Традиции и влияния в народном зодчестве западных областей Украины // Архитектурное наследство. — Москва. — № 32. — 1984. — С. 114—118.
 Народне будівництво Гуцульщини // Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. — 1987. — С. 165—189.
 Архитектура Галицкой и Волынской земель ХІІ-XIV вв. в свете новых открытий // Архитектурное наследство. — Москва. — № 37. — 1990. — С. 209—222.
 Нариси архітектури української церкви. — Львів. — 1995. — 49 с.
 Церкви Звенигорода // ВІУ. — 1995. — Ч. 3. — С. 18-21.
 Сторінки архітектури Галичини і Волині ХІІ-XIV ст. // ВІУ. — 1997. — Ч. 8. — С. 3-20.
 Археологічно відкриті дерев’яні церкви Галичини і Волині Х-ХІV ст. // ВІУ. — 1999. — Ч. 10. — С. 3.
 Житлове будівництво Гуцульщини. Полонинські будівлі. Гуцульські майстри будівничі. Словник гуцульської будівельної термінології // Історія Гуцульщини. — Львів. — 1999. — С. 370—446, 510—537.
 Оборонні вежі Галицької і Волинської земель // ВІУ. — 2000. — С. 3-14.
 Старовинні церкви України VII—XIV ст. // Dzieje Podkarpacia. — Krosno. — 2001. — T. V. — S. 301—328.
 Архітектура дерев’яних храмів // ВІУ. — 2002. — Ч. 12. — С. 8-29.
 Народна дерев’яна архітектура // Історія української архітектури. — Київ: Техніка. — 2003. — С. 372—399.

Литература 
 Могитич Іван Романович // Митці України: Енциклопедичний довідник / Упорядники: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза. За редакцією А. В. Кудрицького. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — 848 с. — ISBN 5-88500-042-5. — С. 842.
 Мистецтво України: біографічний довідник. — Київ, 1997. — С. 419;
 Хто є хто в Україні. — Київ, 2004. — С. 550;
 Іван Могитич // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». — 2006. — № 16. — С. 184—185.
 Могитич Р. І. До портрету Івана Могитича. Дещо з історії львівської реставрації 1960-х років // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». — 2006. — № 16. — С. 151—153.
 Державні нагороди України, кавалери і лауреати. — Київ, 2006. — С. 219;
 Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». — Ч. 13. — Львів, 2003. — С. 4 і Ч. 6. — Львів, 2006. — С. 184;
 Могитич Р. І. Іван Романович Могитич // Галицька брама. — 2007. — № 11-12 (155—156). — С. 2—14.
 Галицька брама. — Львів, 2007. — № 11-12 (155—156). С. 2-16.
 Мацкевий Л. Г., Могитич Р. І. Дослідник давньої архітектури Іван Могитич // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — 2008. — № 12. — С. 454—457.

Примечания

Ссылки 
 Могитич Іван Романович

Похороненные на Лычаковском кладбище
Архитекторы СССР
Архитекторы Украины
Авторы книг по архитектуре
Выпускники Львовской политехники